Diese Liste enthält die Ortsteile Jenas. Jena, die zweitgrößte Stadt Thüringens, ist in 30 Ortsteile gegliedert. Dazu gehören zum einen Dörfer, die im 20. Jahrhundert in großer Zahl nach Jena eingemeindet wurden und teilweise mit der Stadt zusammengewachsen sind, teilweise aber auch räumlich getrennt auf den Hochflächen östlich und westlich des Saaletals oder in seinen Seitentälern liegen. Zum anderen wurde 2009 das Gebiet, welches seit jeher zur Stadt Jena gehörte, ebenfalls in Ortsteile gegliedert, wie dies auch in den meisten anderen Großstädten der Fall ist. Allerdings erhielten diese Jenaer Stadtteile zusätzlich den Status eines Ortsteils gemäß § 45 der Thüringer Kommunalordnung. Deshalb konnten hier 2010 erstmals Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister gewählt werden, was zuvor nur auf die meisten eingemeindeten Dörfer zutraf.

1) geschaffen durch Stadtratsbeschluss vom 15. Februar 2006
2) geschaffen durch Stadtratsbeschluss vom 24. März 2010
3) Baubeginn (errichtet 1966 bis 1986)

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Eingemeindungen in die Stadt Jena
 Einwohnerentwicklung von Jena

!
Jena
Jena
Jena